Боровенка и Боровёнка — топонимы в России.

Боровенка — река в Псковской области, левый приток Плюссы;
 Боровенка — река в Ленинградской области, правый приток Плюссы;
 Боровенка — река в Псковской области, приток Черёхи;
 Боровенка — река в Псковской и Новгородской области, приток Шелони.
 Боровенка — ручей в Новгородской области, приток Мсты

Боровенка — деревня в Мосальском районе Калужской области;
 Боровёнка — посёлок в Окуловском районе Новгородской области.
 Боровёнка — станция на главном ходу Октябрьской дороги.